Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2020—2021 () — 107-ий сезон чемпіонату Люксембургу з футболу.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФФЛ 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2021
Люксембург
Люксембург
2020 у люксембурзькому спорті
2021 у люксембурзькому спорті